Tindur – rilievo dell'isola di Streymoy, appartenente alle Isole Far Oer, alto 579 metri.
 Tindur – rilievo dell'isola di Borðoy, appartenente alle Isole Far Oer, alto 535 metri.
 Tindur (Trungisvágur) – rilievo dell'isola di Suðuroy, appartenente alle Isole Far Oer, alto 514 metri.
 Tindur – rilievo dell'isola di Eysturoy, appartenente alle Isole Far Oer, alto 503 metri.
 Tindur – rilievo dell'isola di Sandoy, appartenente alle Isole Far Oer, alto 479 metri.
 Tindur (Vágur) – rilievo dell'isola di Suðuroy, appartenente alle Isole Far Oer, alto 298 metri.